Stora Mögsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Mögsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (53,2 ha)
Stora Mögsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun,

Se även
Mögsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn